Аббревиатуры католических женских монашеских орденов и конгрегаций  — сокращение латинских названий различных женских католических монашеских орденов и конгрегаций, которое ставится после фамилии или монашеского имени с целью информации о принадлежности к определённому ордену или конгрегации.

Примеры 
 c. Наталья Янушковская SJE — сестра Наталья Янушковская из конгрегации сестёр служительниц Иисуса в Евхаристии (Congregatio Sororum Ancillarum Iesu in Eucharistia);
 c. Вероника Нармонтович CSFN — сестра Вероника Нармонтович из конгрегации Святейшей Семьи из Назарета (Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth);
 с. Альфонса Непорочного Зачатия OSC — сестра Альфонса Непорочного Зачатия из ордена святой Клары (Ordo Sanctae Clarae).

Перечень аббревиатур католических женских монашеских орденов и конгрегаций

См. также 
 Список католических орденов и конгрегаций

 Аббревиатуры католических мужских монашеских орденов и конгрегаций

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Аббревиатуры католических монашеских орденов и конгрегаций

Католические ордены
Списки:Католицизм
Алфавитные списки сокращений
Женские монашеские конгрегации